Экуан:

 Экуан — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.
 Экуан — река на северо-востоке провинции Онтарио (Канада).
 Экуан, Кэндзи (1929 — 2015) — японский дизайнер.